Tejeda de Tiétar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tejeda de Tiétar (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Tejeda de Tiétar (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar